Foresteria i fusteria
 Estella: residu del treball de la fusta, també utilitzat com a combustible.

Geografia
 Estella-Lizarra: Estella (castellà), Lizarra (basc), municipi de Navarra, a la comarca d'Estella Oriental, dins la merindad d'Estella.

Música
 Estella (1858), òpera d'Enrico Sarria.

Biografies
 Joan Josep Estella i Salas (n.1956), exfutbolista català.